Superettan 2012 var den trettonde säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar. Serien spelades mellan 6 april och 3 november 2012 och innehöll 16 lag, och spelades i 30 omgångar, med matcher mellan alla lag en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Nykomlingar i serien var Umeå FC (senast i Superettan 2006) och Varbergs BoIS som aldrig spelat i Superettan tidigare.

Nedflyttade från Fotbollsallsvenskan 2011 var Trelleborgs FF och Halmstads BK.

Östers IF och IF Brommapojkarna tog de två direktplatserna till Allsvenskan. Halmstads BK som kom trea fick kvalspela mot GIF Sundsvall om en plats i Allsvenskan. Det första mötet i Halmstad slutade 3–0 till Halmstads BK medan returen i Sundsvall slutade 4–3 till GIF Sundsvall. Halmstads BK följde därmed Östers IF och IF Brommapojkarna upp till Allsvenskan.

Deltagande lag
Senast uppdaterad 5 november 2011

Kvalspelsresultat inför Superettan 2012
Lagen från de högre divisionerna hade hemmamatch i returerna.
 Allsvenskt kval (3:an i Superettan mot 14:e laget i Allsvenskan)
 27 oktober 2011: Ängelholms FF - Syrianska FC 2 - 1 Rapport
 30 oktober 2011: Syrianska FC - Ängelholms FF 3 - 1 Rapport
 Sammanlagda resultatet: 4 - 3 till Syrianska FC
 Superettankval (2:an i Div 1 Norra mot 13:e laget i Superettan)
 30 oktober 2011: Väsby United - IFK Värnamo 0 - 2 Rapport
 6 november 2011: IFK Värnamo - Väsby United 1 - 0 Rapport
 Sammanlagda resultatet: 3 - 0 till IFK Värnamo
 Superettankval (2:an i Div 1 Södra mot 14:e laget i Superettan)
 29 oktober 2011: IF Sylvia - IK Brage 1 - 3 Rapport
 5 november 2011: IK Brage - IF Sylvia 4 - 2 Rapport
 Sammanlagda resultatet: 7 - 3 till IK Brage

Arenor
Senast uppdaterad den 6 september 2012

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Placering efter omgång

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningslista

Referenser

Externa länkar

 Spelschemat för Superettan 2012 på SvFF:s hemsida
 Superettan (inofficiell sajt)

Fotboll i Sverige 2012
Fotbollssäsongen 2012
2012